

Patronyme 

 Jonathan Broxton (né en 1984), joueur américain de baseball
 Keon Broxton (né en 1990), joueur américain de baseball

Toponyme 

 Broxton, paroisse civile et village du Cheshire, en Angleterre. 
 Broxton, ville américaine située en Géorgie.